Присцилла Барнс (, род. 7 декабря 1954) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Терри Олден в ситкоме «Трое — это компания» (1981—1984).

Биография 
В 1981—1984 годах Барнс исполняла роль Терри Олден в комедийном телесериале «Трое — это компания», она заменила Сьюзан Сомерс в трёх последних сезонах. На большом экране она появилась в почти пятидесяти лентах, но в основном известна по ролям второго плана в фильмах «Воскресные любовники», «Лицензия на убийство», «Лоботрясы» и «Изгнанные дьяволом».

Когда завершился ситком «Трое — это компания», карьера Барнс складывалась без особых успехов, и она была частым гостем на телевидении, в таких сериалах как «Лодка любви», «Она написала убийство», «Отель» и других. Начиная с 1990-х годов она в основном снималась в независимых и издаваемых сразу на видео фильмах, таких как «Отчим 3». В 2014—2015 годах Барнс исполняла второстепенную роль злобной матери Магды комедийном сериале «Девственница Джейн».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Penthouse Pets
Киноактрисы США